Кокопелли —  бог изобилия у древних индейских племён, которые проживали на будущем юго-западе Соединённых Штатов Америки. Именно это божество посылало благосостояние в жизни людей, обильные урожаи , а также плодородие на их земли. Альтернативное название Кокопелли — Бог молодых семей.

Множество людей регулярно поклонялись этому богу и молили его об исполнении их самых сокровенных желаний и надежд. Согласно преданиям, Кокопелли ходил по деревням находясь в человеческом обличии при этом всегда с собой носил флейту. Определить его приход можно было по изменению погодных условий и времён года.

Происхождение 

Кокопелли почитался ещё со времён народов Древнего Пуэбло.
Первые его изображения найдены на гончарных изделиях хохокамов, датируемых между 750 и 850 годами до н. э.

Возможно,  Кокопелли изначально был представлением торговцев древних ацтеков, известных как почтехи, которые приходили из Мексики на юго-запад.
Эти торговцы приносили свои товары в мешках на спине, и такой мешок мог эволюционировать в характерный горб Кокопелли (на самом деле, многие племена из-за этого и считали его торговцем).
Они также использовали флейту для оповещения о своих дружественных намерениях при приближении к поселениям.
Этот источник, тем не менее, сомнительный, поскольку первые известные изображения Кокопелли предшествовали основной эпохе торговли ацтеков и анасази на несколько сотен лет.

По другой теории, Кокопелли — это антропоморфное насекомое.
На многих ранних изображениях Кокопелли имеет достаточно насекомоподобный вид.
Имя «Кокопелли» может быть комбинацией «Коко», ещё одного божества хопи и зуни, и «пелли» — что означает, пустынную муху форовку, насекомое с выступающим хоботком и округлой спиной, которое также известно своими пылкими сексуальными наклонностями.
По более поздней этимологии «Кокопелли» означает буквально «горб Кахины».
Поскольку племя хопи первыми познакомили испанцев с этим богом, их имя используется наиболее широко.

Кокопелли — одна из самых легко узнаваемых фигур, обнаруживаемых в петроглифах и пиктографиях юго-запада.
Наиболее ранние петроглифы датируются 1000-ым годом до н. э.
Кокопелли был одной из нескольких кукол Кахины, продаваемых туристам.
Испанские миссионеры убедили ремесленников хопи убрать фаллос из изображения фигуры.
Как и многие куклы Кахина, Кокопелли хопи часто представлялся в виде танцующего человека.

В последние годы, кастрированная версия Кокопелли была признана общим символом юго-запада Соединённых Штатов . Его изображения украшают бесчисленные игрушки для туристов, майки, бейсболки и брелоки.
Велотур между Гранд-Джанкшном в Колорадо и Моаб в Юте известен как Тур Кокопелли.

Также было замечено, что Кокопелли обладает сходством с Рисунками Брэдшоу на северо-западе Австралии.

Примечания

См. также 

 Аалоосака

Боги плодородия
Мифология индейцев Северной Америки
Боги по алфавиту
Боги луны